Калеево — название населённых пунктов в России:

 Калеево — деревня в сельском поселении Теряевское Волоколамского района Московской области.
 Калеево — деревня в сельском поселении Ярополецкое Волоколамского района Московской области.
 Калеево — деревня в Сернурском районе Марий Эл.